

Hrvatska 
 Jasenovac, naselje i općina u Hrvatskoj
 Koncentracijski logor Jasenovac, konc-logor u NDH i NR Hrvatskoj koji se nalazio na području potonje općine
 Jasenovac (Kneževi Vinogradi), naselje u općini Kneževi Vinogradi
 Jasenovac Zagorski, naselje u sastavu Krapinskih Toplica

Bosna i Herecegovina 
 Jasenovac (Bosanski Petrovac, BiH), naselje u općini Bosanski Petrovac

Srbija 
 Mali Jasenovac, naselje grada Zaječara, Zaječarski okrug
 Veliki Jasenovac, naselje grada Zaječara, Zaječarski okrug